50 Let Pobedy (50. Jahrestag des Sieges) steht für:
 50 Let Pobedy (Schiff)
 Medaille „50. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg 1941–1945“